St. Libory, un village du comté de Saint Clair dans l'Illinois ;
 , une communauté du comté de Howard au Nebraska.